Der Venucia D60 ist eine Limousine der Mittelklasse des Automobilherstellers Venucia.

Geschichte 
Das auf dem Nissan Sylphy basierende Fahrzeug wird seit August 2017 in China verkauft. 2021 wurde es überarbeitet. In Europa ist es nicht erhältlich.

Auf der Shanghai Auto Show im April 2019 präsentierte der Hersteller mit dem D60 EV ein batterieelektrische Version des Fahrzeugs. Seit Sommer 2019 wird sie in China verkauft. Im Oktober 2022 wurde sie überarbeitet.

Technische Daten 
Die Limousine wird von einem  starken 1,6-Liter-Vierzylinder-Ottomotor angetrieben, der auch in der chinesischen Version des Sylphy zum Einsatz kommt. Wahlweise ist der D60 mit einem 5-Gang-Schaltgetriebe oder einem stufenlosen Getriebe verfügbar.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website D60 (chinesisch)
 Offizielle Website D60 EV (chinesisch)

Fahrzeug der Mittelklasse
Limousine
Elektroautomodell